Miyoshi puede referirse a:

Lugares 
Miyoshi, una ciudad de la prefectura de Aichi, Japón;
Miyoshi, una ciudad en la prefectura de Hiroshima, Japón;
Miyoshi, un pueblo en la prefectura de Saitama, Japón;
Miyoshi, una ciudad en la prefectura de Tokushima, Japón;
Distrito de Miyoshi, un distrito en la prefectura de Tokushima, Japón;

Personas 
, actriz y cantante japonesa.